Bass Highway ist der Name zweier Fernstraßen in Australien:
Bass Highway (Tasmanien)
Bass Highway (Victoria)